Ken Berry (1933–2018) amerikai színész, táncos, énekes
 Ken Berry (1960) kanadai jégkorongozó